Чемпионат Венгрии по футболу 2010/2011 проходил с 30 июля 2010 года по 27 мая 2011 года. Победу в чемпионате в 1-й раз в своей истории одержал клуб «Видеотон».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «Ньиредьхаза» и «Диошдьёр», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Сольнок» и «Шиофок».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

Источник: MLSZ

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2010/2011
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2010 году
Спорт в Венгрии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011